Le Pays d'Entre Touvre et Charente est des six pays du département de la Charente.

Géographie 

Le Pays d'Entre Touvre et Charente est localisé au centre du département, au nord d'Angoulême. Il est le plus petit en surface des pays de la Charente.

Composition 

Il ne comporte qu'une communauté de communes, celle de la Communauté de communes de Braconne et Charente, dont le siège est aussi à Balzac.

Elle regroupe 8 communes dans 5 cantons : 
 canton de Gond-Pontouvre
 Balzac
 Champniers
 canton de La Rochefoucauld
 Brie
 Jauldes
 canton de Ruelle
 Mornac
 canton d'Hiersac
 Vindelle
 Asnières-sur-Nouère
 canton de Saint-Amant-de-Boixe
 Marsac

Présidence 
Martine Pinville, députée de la Charente, adjointe au maire de Balzac

Historique 
Créé en 1987, le Syndicat d'Entre Touvre et Charente devient Pays en 1998.

Le Pays, lors de son Comité Syndical du , a confirmé sa volonté d'être porteur du projet de mise en place d'un Pays de l'Angoumois.

En 2002, Marsac y entre, Gond-Pontouvre et Saint-Yrieix en sortent.

En 2003, Asnières-sur-Nouère y entre.

En 2009, le Pays d'Entre Touvre et Charente n'a toujours pas changé de nom.

Liens externes
 Site officiel du Pays d'Entre Touvre et Charente
 Le portail officiel de l'Agence départementale de développement de la Charente. Le pays d'Entre Touvre et Charente

Références 

Entre Touvre et Charente